Села:
 Зозулинці — Вінницька область, Хмільницький район, Самгородоцька сільська громада
 Зозулинці — Вінницька область, Хмільницький район, Уланівська сільська громада
 Зозулинці — Тернопільська область, Заліщицький район

 Зозулинці — колишнє селище Монастирищенського району Черкаської області, зняте з обліку 6 липня 2001 року